Горења Добрава може бити:

 Горења Добрава (Горења Вас-Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија
 Горења Добрава (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија